Луковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Луковская волость (Рогачёвский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Луковская волость (Череповецкий уезд) — в составе Новгородской губернии
 Луковская волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии